Васькина — топоним:

Реки 
 Васькина (приток Демьянки) — в Тюменской области
 Васькина (приток Полазны) — в Пермском крае
 Васькина (приток Сосновки) — в Яшкинском районе Кемеровской области
 Васькина (приток Стрельной) — в Юргинском районе Кемеровской области
 Васькина (приток Ларъёгана) — в Александровском районе Томской области
 Васькина (приток Васюгана) — в Каргасокском районе Томской области
 Васькина (приток Лабытвора) — в Ханты-Мансийском районе ХМАО
 Васькина (приток Енисея) — в Таймырском районе Красноярского края
 Васькина (приток Половинки) — в Таймырском районе Красноярского края
 Васькина (приток Прорвы) — в Курагинском районе Красноярского края
 Васькина (приток Пураса) — в Верхнетоемском районе Архангельской области
 Васькина (приток Батухана) — в Красночикойском районе Забайкальского края
 Васькина (река, впадает в Татарский пролив) — на Сахалине.

Топоним 
 Васькина — деревня Юрлинского района Пермского края

Фамилия 
 Васькина, Дарья Андреевна (род. 2002) — российская пловчиха, бронзовый призёр чемпионата мира 2019. Дочь Елены Васькиной (Шубиной).
 Васькина, Елена Александровна (в девичестве Шубина) (род. 1974) — российская пловчиха, бронзовый призёр Олимпийских игр 1992. Мать Дарьи Васькиной.

См. также 
 Васькин
 Васька
 Васьки